Mužská čtyřhra Swiss Indoors2016 probíhala v závěru října 2016. Do deblové soutěže basilejského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares, jehož členové se rozhodli startovat na paralelně hraném Erste Bank Open ve Vídni, a to každý s jiným spoluhráčem.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený španělsko-americký pár Marcel Granollers a Jack Sock, který ve finále trvajícím přesně jednu hodinu zdolal švédsko-novozélandskou dvojici Robert Lindstedt a Michael Venus výsledkem 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali první společnou trofej. 30letý Granollers vybojoval šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour, a třetí v probíhající sezóně. Pro 24letého Socka to byl osmý takový titul a druhý v rozmezí tří týdnů.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  'Marcel Granollers /  Jack Sock (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2016
ATP World Tour 2016